

Informatica 
 Estensione – il suffisso di un file
 Estensione – componente aggiuntivo di un programma

Matematica 
Estensione di campi
Estensione di anelli
Estensione centrale
Estensione da una premisura da un'algebra alla σ-algebra generata: vedi Teorema di Hahn-Kolmogorov
Estensione di un operatore lineare: vedi teorema di Hahn-Banach
Estensione di una funzione
Estensione di un ordine

Altro 
Estensione – in logica, termine indicante il numero di esseri a cui si riferisce un concetto
Estensione – in fisiologia e sport, movimento delle parti di un arto sullo stesso asse; oppure un movimento che porta il corpo o alcune parti di esso da una posizione raccolta a una allungata (in contrapposizione a flessione)
 Estensione – in linguistica, termine appartenente alla teoria logica delle espressioni linguistiche
 Estensione – in musica e acustica, l'arco dei suoni emesso da una sorgente acustica
 Estensione vocale – l'estensione musicale della voce